Gardu (Kiarapedes), een plaats in Indonesië
Gardu (Arga Makmur), een plaats in Indonesië